Parabólico o parabólica es lo relativo a la parábola (tanto en su acepción matemática como en su acepción literaria) y puede hacer referencia a:

 Geometría parabólica, aquella que estudia las propiedades de los espacios euclídeos.
 Antena parabólica, aquella que tiene un reflector parabólico.
 Movimiento parabólico, aquel que describe una parábola.
 Trayectoria parabólica, aquella que describe un cuerpo en el espacio con una órbita kepleriana de excentricidad igual a 1.
 Vuelo parabólico, técnica de vuelo empleada para simular el efecto de la caída libre.
 Arco parabólico, arco con forma de parábola.
 Arco Parabólico, monumento en la ciudad de Tacna, Perú.
 Micrófono parabólico, micrófono con reflector paraboloide.
 Ecuación parabólica en derivadas parciales, ecuación diferencial parcial de segundo orden.
 Coordenadas parabólicas, sistema de coordenadas ortogonales bidimensionales.
 Coordenadas cilíndricas parabólicas, sistema de coordenadas ortogonales tridimensionales.
 Cilindro parabólico, cilindro con una parábola como directriz.
 Distribución fractal parabólica, un tipo de distribución de probabilidad discreta.
 Espejo parabólico, superficie reflectora utilizada para concentrar o proyectar energía ondulatoria.
 Forma parabólica, en teoría de números, es un tipo particular de forma modular con un coeficiente constante cero en la expansión de la serie de Fourier.